Pennantiaceae – rodzina roślin należąca do rzędu selerowców. Jest to takson monotypowy z jednym rodzajem Pennantia J.R. Forst. & G. Forst. (1775) obejmującym cztery gatunki. Występują we wschodniej Australii, na wyspie Norfolk oraz na Nowej Zelandii, i na Wyspach Trzech Króli, przy czym poszczególne gatunki występują na izolowanych obszarach, a Pennantia baylisiana znana jest w naturze tylko z jednego okazu rosnącego na jednej z Wysp Trzech Króli. Pennantia corymbosa i Pennantia cunninghamii mają twarde, cenione drewno używane do wyrobu mebli. Pozostałe dwa gatunki ze względu na duże zagrożenie są przedmiotem działań ochronnych.

Morfologia 
 Pokrój Drzewa z pniami wspartymi korzeniami szkarpowymi, krzewy i wspinające się, drewniejące pnącza. Pędy zygzakująco powyginane.
 Liście Pojedyncze, skrętoległe, ogonkowe i pozbawione przylistków, z blaszką całobrzegą lub ząbkowaną, nerwacja pierzasta. 
 Kwiaty Zebrane w kwiatostany wiechowate i wierzchotkowate szczytowe lub wyrastające z pnia i gałęzi (kaulifloria), czasem rozwijające się pojedynczo. Kwiaty 5-krotne, promieniste, rozdzielnopłciowe. Płatki są białe. W kwiatach męskich znajduje się pięć pręcików i czasem sterylna zalążnia. W kwiatach żeńskich występuje pięć prątniczków i zalążnia trój- lub dwukomorowa. W komorach rozwijają się pojedyncze, rzadko po dwa zalążki. Szyjka słupka jest pojedyncza lub podwójna, zwieńczona trójdzielnym lub dyskowatym znamieniem.
 Owoc Jednonasienny, czarny pestkowiec z trójkanciastym nasionem.

Systematyka 
Rodzaj Pennantia włączany był tradycyjnie do rodziny Icacinaceae jednak nowsze analizy porównawcze, w tym zwłaszcza podobieństwo aparatów szparkowych zdecydowało o zaliczaniu rodzaju w randze odrębnej rodziny do rzędu selerowców jako kladu bazalnego. Pewne wątpliwości odnośnie do tej pozycji filogenetycznej budzą niektóre analizy molekularne plastydowego DNA, z których wynika, że rodzina ta może być ona spokrewniona z astrowcami Asterales.

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Wykaz gatunków w rodzaju Pennantia J.R. Forst. & G. Forst. (1775)
 Pennantia baylisiana (Oliv.) G.T.S.Baylis
 Pennantia corymbosa Endl.
 Pennantia cunninghamii Miers
 Pennantia odorata Raoul

Przypisy 

Selerowce